Subligny kan syfta på:
 Subligny, Cher
 Subligny, Manche
 Subligny, Yonne